NGC 5222-1
NGC 5222-2